Świerad – imię 
 Świerad – święty Świerad (Andrzej, Żurawek)
 Janusz Świerad – piłkarz
 Ryszard Świerad – zapaśnik, mistrz świata z 1982